Јеврем Симић се може односити на:

 Јеврем Симић (дипломата)
 Јеврем Симић (официр)